Suvilahti est un toponyme pouvant désigner :
 
 Suvilahti, quartier de Vaasa en Finlande ;
 Suvilahti, district de Vaasa ;
 Suvilahti, ancienne zone de la centrale électrique de Sörnäinen à Helsinki ;
 Suvilahti, centre culturel dans l'ancienne zone de la centrale électrique de Sörnäinen, Helsinki ;
 Suvilahti, un village et une agglomération dans l'ancienne municipalité de Suojärvi dans la zone cédée par la Finlande à l'Union soviétique.